Блантайр — місто в Шотландії.
 Блантайр — місто в Малаві.